Mosson (Côte-d'Or), commune française.
 La Mosson, rivière dans le département de l'Hérault.
 Le quartier de la Mosson, quartier de Montpellier.
 Le stade de la Mosson, situé à Montpellier et tirant son nom de la rivière qui passe à proximité.
 Le château de la Mosson, situé dans l'Hérault.
 George Mosson (1851-1933), peintre et dessinateur franco-allemand.

Homonymie de toponyme